

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Waldo – città della Contea di Talladega, Alabama 
 Waldo – città della Contea di Columbia, Arkansas 
 Waldo – città della Contea di Alachua, Florida 
 Waldo – città della Contea di Russell, Kansas 
 Waldo – città della Contea di Waldo, Maine 
 Waldo – villaggio della Contea di Marion, Ohio 
 Waldo – villaggio della Contea di Sheboygan, Wisconsin

Letteratura
 Waldo – romanzo di Paul Theroux del 1967
 Waldo o Waldo, o dell'impossibile – romanzo di fantascienza di Robert A. Heinlein del 1942
 Waldo - Anonima stregoni o semplicemente Waldo – raccolta di romanzi di Robert A. Heinlein del 1950

Onomastica
 Waldo – forma inglese e tedesca del nome proprio di persona italiano Valdo

Persone
 Ralph Waldo Emerson – filosofo, scrittore, saggista e poeta statunitense.
 Waldo – cantante finlandese, voce principale dei Waldo's People
 Waldo Machado da Silva, detto Waldo – ex calciatore brasiliano

Tecnologia
 Waldo – sinonimo di manipolatore remoto